

Стшелево — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стшелево — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства